Могилевський — прізвище. Жіноча форма Могилевська.

Чоловіки 
 Могилевський Володимир Юрійович ( 1953) — український мистецтво­знавець, графік і педагог.
 Могилевський Євген Гедеонович ( 1945) — радянський піаніст.
 Могилевський Костянтин Вікторович — художник.
 Могілевський Леонід Володимирович — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
 Миколай (Могилевський) — митрополит Алма-Атинський і Казахстанський РПЦ.
 Могилевський Овсій Мойсейович (1903—1991) — радянський хімік-технолог. Лауреат Сталінської премії.
 Могилевський Олександр Павлович (1885—1980) — російський і радянський художник, книжковий ілюстратор.
 Могилевський Олександр Якович (1885—1955) — російський скрипач і педагог.
 Могилевський Олексій Миколайович (1997—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Могилевський Павло Вікторович (* 1980) — російський футболіст, захисник; тренер.
 Могилевський Соломон Григорович (1885—1925) — начальник Іноземного відділу ВЧК-ГПУ (1921—1922).

Жінки 
 Могилевська Наталія Олексіївна — українська актриса, телеведуча, співачка, продюсер.
 Могилевська Серафима Леонідівна (1915—2016) — піаністка та музичний педагог
 Могилевська Марина Олегівна — кіноакторка

Див. також 

 Діброва Могилевська — ландшафтний заказник місцевого значення. Розташований у Тарутинському районі Одеської області.

Примітки